bronlangsprietwapenvlieg
 gewone langsprietwapenvlieg
 harige langsprietwapenvlieg
 kalklangsprietwapenvlieg